Дворац „Каштел“ у Ечки
 Дворац „Каштел“ у Темерину
 Дворац Каштел у Панонији
 Дворац Дунђерски у Кулпину
 Дворац Зобнатица у Зобнатици